Буссю () — коммуна в Валлонии, расположенная в провинции Эно, округ Монс.

Персоналии 
 Буссю, Жан V де Энен-Льетар (1499—1562) — военный и государственный деятель Габсбургских Нидерландов.
 Буссю, Кристиан (1908—2003) — французский теннисист.
 
 Буссю, Пьер де Энен-Льетар (1433—1490) — военный и государственный деятель Бургундии и Габсбургских Нидерландов.
 См. также 
 Бусс